

Ход соревнований 

Явным фаворитом соревнований был чемпион прошлой Олимпиады и мировой рекордсмен Ральф Бостон. В 1961—1964 годах он трижды устанавливал мировые рекорды (8,24; 8,28 и 8,34 м), последний — всего за месяц до Олимпиады, 12 сентября 1964 года в Лос-Анджелесе. Серьёзную конкуренцию ему должен был составить бронзовый медалист Олимпиады в Риме, чемпион Европы 1962 года Игорь Тер-Ованесян. В 1962 году он уже улучшал мировой рекорд (8,31 м) и был полон решимости сделать это ещё раз. Шансы англичанина Линна Лэвиса оценивались невысоко. На счету этого спортсмена не было громких побед, в 1964 году он победил на чемпионате Ассоциации любительской лёгкой атлетики (AAA).

В первой попытке с результатом 7,78 м лидерство захватил Игорь Тер-Ованесян. Бостон отставал на 2 см, однако во второй попытке прыгнул на 7,85 м. В третьей попытке Линн Дэвис с результатом 7,59 м вышел на третье место. В четвёртой попытке Дэвис догнал Тер-Ованесяна, прыгнув на 7,78 м, однако советский улучшил свой результат на 2 см и остался на втором месте, Бостон укрепился на позиции лидера, показав 7,88 м.

Кульминацией соревнований стала пятая попытка. В ней Дэвис с результатом 8,07 м вышел в лидеры, а наш спортсмен, прыгнув на 7,99 м, обошёл Бостона и остался на втором месте.

В последней попытке Бостон попытался вернуть ускользающее лидерство, но прыжком на 8,03 м смог завоевать только серебряную медаль, оттеснив Игоря Тер-Ованесяна на третье место.

Результаты

Восьмёрка лучших
В финале не учитываются результаты, показанные в квалификационном турнире. Каждому участнику даются по три попытки. Шесть лучших по результатам трёх первых попыток продолжает борьбу и получают ещё три попытки. При подведении итогов соревнований учитываются  результаты всех (трёх или шести) финальных попыток.

Токио, Олимпийский стадион, 14.10.1964

 Квалификационные соревнования 
Каждому участнику квалификационного турнира даётся по три попытки. В финал выходят 12 лучших или все, выполнивышие квалификационный норматив 7,60 м, если их будет больше 12.Токио, Олимпийский стадион, 14.10.1964

Финал
В финале не учитываются результаты, показанные в квалификационном турнире. Каждому участнику даются по три попытки. Шесть лучших по результатам трёх первых попыток продолжает борьбу и получают ещё три попытки. При подведении итогов соревнований учитываются  результаты всех (трёх или шести) финальных попыток.

'''Токио, Олимпийский стадион, 14.10.1964

См. также 
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1964

Примечания 

Прыжки в длину на Олимпийских играх
прыжки в длину (мужчины)